1-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1977 году в Мальмё (Швеция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Badminton.de: жеребьёвка мужского одиночного разряда

1977
1977 год в бадминтоне
Спорт в Швеции в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Мальмё